

Населені пункти та їхні частини
 Ломниця — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ломниця — село в гміні Мислаковіце Єленьоґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ломниця — село в гміні Ґлушиця Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ломниця — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Ломниця — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ломниця — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ломниця — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Ломниця — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ломниця — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ломниця — лісова осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

 річка Ломниця в Польщі

Велика Ломниця — село в Кежмарському окрузі Пряшівського краю.
 Татранска Ломниця — територіальна одиниця міста Високі Татри.
 Ломниця — річка, протікає в окрузі Вранов-над-Теплою.

Примітки